Kwŏn Chin-i Agata – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kwŏn Hŭi Barbara – koreańska męczennica, święta katolicka 
 Kwŏn Tŭg-in Piotr – koreański męczennik, święty katolicki